spójka jako międzyrostek
 spójka w łacinie i grece